Исмаиллинский район (, ) — административная единица в центральном  Азербайджане. Административный центр город Исмаиллы.

География 
 Исмаиллинский район занимает территорию на южных склонах Главного Кавказского хребта (высокогорье, среднегорье и долины Ачинохур и Алазан Хафтаран), а также часть территории Ширванской равнины. 

Площадь района составляет 2 074 кв км. На севере район граничит с Губинским, на востоке — с Шемахинским, на юго-востоке — с Ахсуйским, на юге — с Кюрдамирским, на юго-западе — с Гёйчайским и на западе — с Габалинским районами. Рельеф в основном горный. Высота поверхности меняется от 200 м до 3 639 м (Бабадаг) над уровнем моря. По территории района протекают такие реки как Гёйчай, Гирдыманчай, Ахох, Айричай, Сулут и другие. 

В районе расположены 2 искусственных водохранилища Йекяхана и Ашигбайрам. Леса занимают 66,8 тыс. гектар. На территории района действует Исмаиллинский государственный заповедник. Часть территории относится к Шахдагскому национальному парку. Растут такие виды деревьев как дуб, каштан, фисташка, ольха, клён, тополь. Также обитают горный козел, олень, косуля, медведь, кабан, лиса, белка, рысь, волк, енот, лесная кошка, тетерев, орлы и многие другие виды животных и птиц.

Самые высокие горы в районе —  Бабадаг (3 639 м), Асаддаг (3 471 м), Карабурга (3 345 м), Шахназардаг (2 874 м), Кюпюдж (2 283 м) и Гамзе (2 139 м). Между руслами рек Гёйчай и Давабатан расположены Ивановское плато (500-800 м) и плато Гушене (600 -  1 100 м).

Район расположен в субтропической и частично мягкой климатической зоне.

История 
Исмаиллинский район образован 24 ноября 1931 года с центром в селе Исмаиллы. До образования района большая часть его находилась в составе Геокчайского, часть — в составе Шемахинского уездов Бакинской губернии, и небольшая часть — в составе Нухинского уезда Елизаветпольской губернии.

50 жителей Исмаиллинского района погибли во время первой Карабахской войны, двое — Мехти Аббасов и Арастун Махмудов — были удостоены звания Национального Героя Азербайджана.

Административное устройство 
В Исмаиллы 109 населённых пунктов. Один город (Исмаиллы), два посёлка городского типа (Лагич, Баскал); сёла 
, , , , Ахан, , , , , Бизлан, , , Буровдал, , , , , Ваша, , , Галагах, , , , , , , , Гафтасов, , , , , , Губахалилли, , , , , , , , , Дияллы, , , , Заргеран, Зарнава, Зейва, , Зогаллык, Ивановка, , Истису, Калфарадж, , Кешхурт, Курбанэфенди, Кушенджа, , , Кюрдмашы, , Кяльбенд, , , , , , , , Мюджи, , Мюдреса, Мюдри, , , , Пирабилькасум, , , Сардахар, , , Солтанкенд, Сулут, , Таглабиан, Талыстан, , , Тирджан, , , , , , , Ханагяг, Ханкенди, , Химран, , , , , Шабиан, , , , , , .

С декабря 2012 года сёла Исмаиллы, Миджан, Газли упразднены как самостоятельные населённые пункты Исмаиллинского района. Они присоединены к административной территории города Исмаиллы.

Население 
На 1 января 2016 года население района составляло 84 892 человека.

Подавляющее большинство в районе составляют азербайджанцы.
В городе Исмаиллы живут азербайджанцы, лезгины, таты, курды, русские, крызы и евреи.

В населённых пунктах Баскал, Кюрдмаши, Тирджан, Сулут, Дияллы, Зейва, Кушенджа, Ханкенди, Таглабиян, Шабиян, Бизлан, Уштал, Мюджи, Ханагях, Талыстан, Джульян, Тазакенд, Герайбейли и во многих других основное население составляют азербайджанцы.

Таты проживают главным образом в посёлке Лахыдж и окружающих его сёлах Аракит, Ахан, Зарнава, Буйнуз, Ваша, Буровдал, Дахар, Намазгях, Гафтасов (Хафтасов), Зарат, Гяндов, Багали, Юхары Джульян и других.

В сёлах Курбанэфенди, Каладжык, Элабад в основном живут лезгины, которые занимают в районе второе место по численности по данным переписи 2009 года (свыше 10%). В сёлах Истису и Чайговушан совместно проживают лезгины и таты, в Сумагаллы — лезгины и азербайджанцы.

В сёлах Хапутлы, Моллаисахлы, Гаджигатемлы и частично в Топчу и Буйнузе живут крызы.

Смешанными по национальному составу являются сёла Ивановка, Галагях, Рушан, Венг, Ушталкишлак, Чеменли, Мюджи-Хафтаран и другие, где проживают азербайджанцы, лезгины, русские, курды. В Ивановке преимущественно живут русские, в Мюджи-Хафтаране ранее имелась значительная горско-еврейская община.

Инфраструктура 
В районе функционируют 13 дошкольных, 5 внешкольных воспитательных учреждений, 88 общеобразовательных школ, 1 техникум, 1 школа искусства.

Расположены 60 библиотек, 37 домов культуры, клуб, 2 исторических музея краеведения. В районе действует 7 больниц с 515 палатами, 12 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерский пункт акушерства.

Экономика 

Район специализируется на земледелии, виноградарстве, животноводстве. Ведущее место в земледелии принадлежит зерноводству. Остальные отрасли земледелия носят характер местного потребления. Главная отрасль животноводства — скотоводство и овцеводство. Важное место в экономике занимает овцеводство. Наличие большого количества летних пастбищ (яйлагов) и зимовок (гышлагов) позволяют получать хорошие результаты в заготовке мяса и шерсти овец. Выращивается также крупно-рогатый скот. Имеются мясо-молочные товарные фермы.

В  районе присутствуют ковровая фабрика, мясокомбинаты. 

Существуют региональные отделения и банкоматы Международного банка, Kapital Bank, Accessbank, Deka Bank и Mugan Bank, а также Credit Agro (для сельского хозяйства).

Основу промышленности района составляют отрасли пищевой и легкой промышленности, перерабатывающие местную сельскохозяйственную продукцию. Промышленность района, главным образом, представлена такими отраслями, как плодоводство, швейная отрасль, ковроткачество. 

В экономике района функционируют деревообрабатывающие предприятия, предприятия по производству строительных материалов, каменные карьеры, кирпичный завод,  предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники.

Исмаиллы издревле был центром ремесленничества и ткацкого дела. Поселок Лагич известен медными изделиями, село Баскал — пошивом келагаи (шелковые платки). Традиционным видом ремесла для большинства сел является ковроткачество.

Достопримечательности 
В Исмаиллинском районе соседствуют природные зоны-антиподы. Наряду с сёлами Кюртмашы и Губахалилли, где снег зимой лежит не более недели, есть село Каладжух, где часто морозы в 30 градусов. Наряду со степями на юге, северная часть района окружена горами, на вершинах которых практически не сходит снег. Есть средневековые крепости в сёлах Талыстан и Ханагях, село Лагич известно благодаря мастерам по меди.

Исмаиллинский заповедник 
Исмаиллинский заповедник основан на 34 400 гектарах. Целью его создания являлась защита местной флоры и фауны. Растительность заповедника состоит из альпийских, субальпийских горных трав и лесных растений. В заповеднике обитают косуля, кавказский олень, кабан, медведь, куница, рысь, волк, лиса, кролик, шакал, лесная кошка, енот, барсук, белка.

Туризм в Исмаиллы 
В Исмаииллы действует несколько центров отдыха.

 Отель «Талыстан» — находится в городе Исмаиллы на улице Низами, двухэтажный. В отеле имеется 14 обычных и 8 люкс номеров. В эти комнаты одновременно можно поселить 60 человек. Каждая из обычных комнат рассчитана на 3 человека
 Центр отдыха «Гыз Галасы». Расположен на реке Ахох, в селе Нагахкенд. В этом центре имеется 10 коттеджей, из которых 3 однокомнатных (для 1-2 человек), 7 двухкомнатных (для 3-5 человек). Центр действует круглосуточно. Туристам и гостям предлагаются походы в окрестные местности
 Центр отдыха «Каракая» (Каламардж). Находится на территории села Каракая вблизи Исмаиллы-Лагичского шоссе. Имеется 11 коттеджей (для 2-4 персон). Все коттеджи соответствуют современным стандартам. Центр действует круглосуточно. Туристам и гостям предлагаются походы в окрестные местности.
 Центр отдыха «Махсул». Находится в городе Исмаиллы на улице А. Алекперзаде, на берегу реки Агричай. Имеется 6 коттеджей с люкс обстановкой. Центр действует круглосуточно.
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Green House». Находится на территории села Истису Исмаиллинского района, недалеко от Исмаиллы-Каладжикской дороги, в 5 км от Баку-Логодекского шоссе. 
 В самом центре села Ивановка расположен гостиничный комплекс «Ivanovka Guest House».
 Существуют такие известные базы отдыха как «Девичья башня», «Зеленый дом», «Гаранохур» (близ одноимённого озера).

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Ссылки 
 Исполнительная власть Исмаиллинского района Официальный сайт
 Сайт о селе Ивановка Исмаиллинского района (русский)

Примечания 

Появились в 1931 году в СССР
 
1931 год в Азербайджане